Bouček kan som auktorsförkortning betyda:

 Zdeněk Bouček
 Zdenĕk Bouček
 Bedřich Bouček

Robotskapade auktorsförkortningar